— 6-й император Японии, правивший с 3 марта 392 года до н. э. 5-й из восьми незарегистрированных правителей.

Жизнеописание 
По традиционной хронологии, правил в 392—291 годах до н. э. Однако исследователи полагают, что он жил в конце III — начале IV веков н. э. Видимо, действительно приходился сыном государю Кōсё. Был женат на женщине из рода владык округа Сики (Сики-но агата-нуси). Является предком клана Овари-удзи (др.-яп. Вопари-уди). Скорее всего, был одним из местных правителей Центральной Японии, которого, для удревнения династии Ямато, составители древнеяпонских хроник записали как одного из предшественников государя Мимаки (посмертное почётное имя — Судзин).

Родословная

Литература 
 Воробьёв М. В. Япония в III—VII веках. — : Наука, 1980. — 344 с.
 Суровень Д. А. Основание государства Ямато и проблема Восточного похода Каму-ямато-иварэ-бико // Историко-юридические исследования российского и зарубежных государств. — Екатеринбург, 1998. — С. 175—198.
 Суровень Д. А. Проблема периода «восьми правителей» и развитие государства Ямато в царствование Мимаки (государя Судзина) // Известия Уральского государственного университета: гуманитарные науки. — Вып. 2. — Екатеринбург, 1999. — № 13. — С. 89—113.

Источники 
 Кодзики: Записи о деяниях древности. — : Шар, 1994. — Т. 2.
 Нихон сёки: Анналы Японии. — : Гиперион, 1997. — Т. 1.

 06
Восемь незарегистрированных правителей
Мифические долгожители